Hinz est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

 Jörg-Tilmann Hinz (1947-), sculpteur allemand
 Priska Hinz (1959-), femme politique allemande
 Vanessa Hinz (1992-), biathlète allemande
 Walther Hinz (1906-1992), universitaire allemand
 Werner Hinz (1903-1985), acteur allemand.

Patronyme germanique